Афиосемионы () — род пресноводных лучепёрых рыб из семейства нотобранхиевых (Nothobranchiidae) отряда карпозубообразных.

Внешний вид 
Тело стройное, цилиндрической формы. Как правило, самцы очень нарядны, с развитыми пёстрыми плавниками, самки невзрачны.

Распространение 
Большинство видов — обитатели мелких проточных и непроточных водоёмов Западной Африки. Некоторые виды предпочитают стоячую воду, болота (например, южный афиосемион), другие, как A. striatum, встречаются в ручьях и небольших реках. Места обитания часто склонны к частичному пересыханию в сухой сезон.

Размножение 
Некоторые афиосемионы, например, южный афиосемион, нерестятся в гуще растений; другие — откладывают икру в грунт. В аквариуме чаще всего выбор происходит в зависимости от предложенного субстрата. Икра развивается долго: две-три недели при водном цикле развития и три-четыре недели при подсушивании в торфе. Последний вариант предоставляет возможность пересылки икры по почте в тёплое время года. При развитии икры в воде применяются три основных метода выращивания мальков:
 В общем с родителями аквариуме. При использовании этого метода афиосемионы ежедневно нерестятся в густо засаженном мелколистными растениями видовом аквариуме. Икру не удаляют, она развивается в этом же аквариуме, и из неё выходят мальки, первое время питающиеся инфузориями в зарослях растений.
 В отдельной ёмкости с переносом субстрата. Субстрат с икрой регулярно, например, раз в три дня, переносят из аквариума с производителями в отдельную ёмкость, где из икры вылупляются мальки.
 В отдельном нерестовом аквариуме. Производителей рассаживают и в течение недели обильно кормят живым кормом, после чего ссаживают в нерестовый аквариум, густо засаженный мелколистными растениями, на неделю, после чего производителей из нерестовика удаляют.

Классификация 

Известно 95 видов афиосемионов:

Примечания

Литература 
 Романишин Г. Ф., Мишин В. Н. Мир аквариума. — 2-е изд., доп. и перераб. — : Урожай, 1989. — С. 38—39. — ISBN 5-337-00367-4.

Нотобранхиевые